Mike Cahill (1952-), joueur de tennis américain
Mike Cahill (1979-), réalisateur, scénariste et monteur américain